

Cinema e televisione 
 Last Christmas – film del 2019 diretto da Paul Feig
 Last Christmas – speciale della serie televisiva Doctor Who del 2014
 La vigilia di Natale (Last Christmas) – episodio della prima stagione della serie televisiva This Is Us
 L'ultimo Natale (The Last Christmas) – episodio dell'undicesima stagione della serie televisiva Modern Family

Musica 
 Last Christmas – singolo degli Wham! del 1984
 Last Christmas – singolo di Whigfield del 1995, cover dell'omonimo brano degli Wham!
 Last Christmas – singolo di Ashley Tisdale del 2006, cover dell'omonimo brano degli Wham!
 Last Christmas – singolo di Crazy Frog del 2006, cover dell'omonimo brano degli Wham!
 Last Christmas – singolo dei Cascada del 2007, cover dell'omonimo brano degli Wham!
 Last Christmas – singolo tratto dalla serie Glee del 2009, cover dell'omonimo brano degli Wham!
 Last Christmas – singolo di Joe McElderry del 2011, cover dell'omonimo brano degli Wham!
 Last Christmas – singolo di Ariana Grande del 2013, cover dell'omonimo brano degli Wham!
 Last Christmas – singolo di Carly Rae Jepsen del 2015, cover dell'omonimo brano degli Wham!